Miejscowości w USA:
 Sundown – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Sundown – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hockley
Gminy w USA:
 Sundown (ang. Sundown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood

Rozrywka:
 Sundown – szwedzki zespół grający gothic metal w latach 90.
 Sundown – amerykański film wojenny z 1941, w reżyserii Henry'ego Hathawaya